Лонгфилд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лонгфилд, Самуэль Монтифор (1802, Ирландия — 21 ноября 1884, Дублин, Ирландия) — ирландский экономист.
 Лонгфилд, Синтия (1896—1991) — британский одонатолог.